Somogyi Imre (1894–1951) író, költő, baptista lelkész
 Somogyi Imre (1902–1947) író, népművelő, „Kertmagyarország apostola”, szobrász, országgyűlési képviselő
 Somogyi Imre (1906–1986) vezérőrnagy